London Women’s Sevens 2015 – pierwsza edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju London Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się wraz z turniejem męskim w dniach 15–16 maja 2015 roku na Twickenham Stadium i Twickenham Stoop w Londynie będąc piątym turniejem sezonu 2014/2015.

Pierwsze oficjalne międzynarodowe zawody pod egidą IRB w Londynie odbyły się w roku 2012 w ramach IRB Women’s Sevens Challenge Cup.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Twickenham Stadium i Twickenham Stoop zawody były piątym turniejem sezonu 2014/2015 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Brazylii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby pod koniec kwietnia 2015 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów.

Niespodzianką pierwszego dnia była pierwsza w tym sezonie porażka nowozelandzkiej reprezentacji przerywająca passę 37 kolejnych meczów, a jedyną drużyną z kompletem zwycięstw w fazie grupowej była Kanada. W emocjonującym finałowym pojedynku Australijki przegrywające dwunastoma punktami na cztery minuty przed jego końcem trzykrotnie przyłożyły piłkę w polu punktowym Kanadyjek zdobywając swój pierwszy tytuł od Brasil Women’s Sevens 2014. Najwięcej punktów zdobyły Nowozelandka Portia Woodman i reprezentantka USA Victoria Folayan.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2014/2015)
London Women’s Sevens
2015 w Anglii